Velika nagrada Kanade 1994 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 12. junija 1994 na dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Michael Schumacher, drugo mesto je osvojil Damon Hill, tretje pa Jean Alesi. Schumacher je osvojil tako najboljši štartni položaj, kot tudi postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko
Zaradi tragične dirke za Veliko nagrado San Marina je bilo nekaj sprememb pravil za to dirko. Najpomembnejša je bilo uporaba klasičnega goriva, kot je uporabljen v cestnih atomobilih.

Kvalifikacije
Spremembe so očitno najbolj koristile Ferrariju, saj je Michael Schumacher osvojil najboljši štartni položaj le z desetinko prednosti pred Jeanom Alesijem, drugi dirkač Ferrarija Gerhard Berger pa je bil tretji. Do desetega mesta so se zvrstili še Damon Hill, David Coulthard, Rubens Barrichello, Mika Häkkinen, Eddie Irvine, Ukjo Katajama in Heinz-Harald Frentzen.

Dirka
Na štartu so prvi trije dirkači zadržali svoja mesta, Coulthard pa je uspel prehiteti moštvenega kolega Hilla. V ozadju je Gianni Morbidelli uspel prehiteti Katajamo in Frentzna, nato pa že napadal Irvina. Schumacher je nadzoroval dirko, Alesi pa se je oddaljeval od Bergerja, ki je moral za  sabo zadrževati Coultharda in Hilla. V četrtem krogu je Hill prehitel Coultharda, ki pa mu je v zanki vrnil z isto mero. Coulthard se je boril s Hillom do devetega kroga, nato pa ga je Hill prehitel, Škot pa je začel izgubljati, bližala sta se mu tudi Barrichello in Häkkinen, ki sta bila v dvoboju za šesto mesto. V petnajstem krogu je Hill uspel prehiteti Bergerja in se podal v lov za drugouvrščenim Alesijem. 

Na polovici dirke je začelo rahlo deževati in v štiridesetem krogu je Irvine, ki je izgubil veliko zaradi počasnega postanka v boksih, zletel s steze v zadnjem ovinku. Po koncu postankov v boksih se je dirka odvijala relativno mirno, še najbolj napeto je bilo ob dvoboju Bergerja in Häkkinena, ki pa se je v dvainšestdesetem krogu končal z okvaro Finčevega motorja. Schumacher je zmagal in s tem osvojil svoj drugi Grand Chelem (najboljši startni položaj, zmaga, najhitrejši krog in vodstvo skozi celo dirko za Veliko nagrado). Za njim pa so se zvrstili Hill, Alesi in Berger ter že z več kot krogom zaostanka za zmagovalcem še Coulthard in Christian Fittipaldi.

Po dirki
Po dirki je bil šestouvrščeni Christian Fittipaldi z Arrowsom diskvalificiran zaradi prelahkega dirkalnika. Šesto mesto je tako osvojil Jyrki Järvilehto, kar je bila njegova zadnja uvrstitev med dobitnike točk v karieri.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:26,178
|
|-
! 2
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:26,277
| +0,099
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:27,059
| +0,881
|-
! 4
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:27,094
| +0,916
|-
! 5
| 2
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:27,211
| +1,033
|-
! 6
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:27,554
| +1,376
|-
! 7
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:27,616
| +1,438
|-
! 8
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 1:27,780
| +1,602
|-
! 9
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:27,827
| +1,649
|-
! 10
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:27,977
| +1,799
|-
! 11
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:27,989
| +1,811
|-
! 12
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:28,197
| +2,019
|-
! 13
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:28,579
| +2,401
|-
! 14
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 1:28,694
| +2,516
|-
! 15
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:28,847
| +2,669
|-
! 16
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:28,882
| +2,704
|-
! 17
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:28,889
| +2,711
|-
! 18
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:28,903
| +2,725
|-
! 19
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:28,950
| +2,772
|-
! 20
| 6
|  Jyrki Järvilehto
| Benetton-Ford
| 1:28,993
| +2,815
|-
! 21
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:29,039
| +2,861
|-
! 22
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 1:29,403
| +3,225
|-
! 23
| 11
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:30,160
| +3,982
|-
! 24
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 1:30,493
| +4,315
|-
! 25
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:31,632
| +5,454
|-
! 26
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:32,838
| +6,660
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:33,006
| +6,828
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 69
| 1:44:31,887
| 1
| 10
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 69
| + 39,660 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 69
| + 1:13,338
| 2
| 4
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 69
| + 1:15,609
| 3
| 3
|-
! 5
| 2
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 68
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 6
|  Jyrki Järvilehto
| Benetton-Ford
| 68
| +1 krog
| 20
| 1
|-
! 7
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 68
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 8
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 68
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 68
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 67
| Zavrten
| 13
|  
|-
! 11
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 67
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 12
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 67
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 25
|  Eric Bernard
| Ligier-Renault
| 66
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 14
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 65
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! 15
| 11
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 62
| +7 krogov
| 23
|  
|-
! DSQ
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 68
| Diskvalifikacija
| 16
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 61
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 57
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 50
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 47
| Pritisk olja
| 26
|  
|-
! Ods
| 20
|  Eric Comas
| Larrousse-Ford
| 45
| Sklopka
| 21
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 44
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 40
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 24
| Pritisk olja
| 14
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 5
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 3
| El. sistem
| 12
|  
|}

Opombe 
Christian Fittipaldi je bil diskvalificiran s 6. mesta zaradi 1,5 kg prelahkega dirkalnika.
Prvi točki: David Coulthard
Zadnja točka: Jyrki Järvilehto

Formula 1 sezona 1994
1994